Purify steht für: 
 James & Bobby Purify, ein US-amerikanisches Rhythm-and-Blues-Duo
 Purify (Band), eine deutsche Thrash-Metal-Band
 Purify (Add-on), ein kommerzieller Tracking- und Werbeblocker für iOS
 Rational Purify, ein Tool zur Softwareentwicklung